Федеральная служба государственной статистики (Росстат) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, а также в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации, по контролю в сфере официального статистического учёта.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 08.08.2017 № 951 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» с 22 августа 2017 года находится в ведении Министерства экономического развития Российской Федерации.

Росстат располагается в здании Центросоюза, построенном по проекту архитектора Ле Корбюзье в 1928—1933 годах, объекте культурного наследия России.

66 территориальных подразделений Росстата работают во всех регионах России. Они занимаются сбором и обработкой региональной статистической информации.

Руководитель Росстата — Галкин Сергей Сергеевич.

История и преобразования 
 См. Центральное статистическое управление.
 Указом президента Российской Федерации от 30 апреля 1998 № 483 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» Государственный комитет Российской Федерации по статистике включен в структуру федеральных органов исполнительной власти.
 Указом президента Российской Федерации от 22 сентября 1998 № 1142 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» Государственный комитет Российской Федерации по статистике включен в структуру федеральных органов исполнительной власти.
 Указом президента Российской Федерации от 25 мая 1999 № 651 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» Государственный комитет Российской Федерации по статистике преобразован в Российское статистическое агентство.
 Указом президента Российской Федерации от 6 декабря 1999 № 1600 «О преобразовании Российского статистического агентства в Государственный комитет Российской Федерации по статистике» образован Госкомстат России
 Указом президента Российской Федерации от 9 марта 2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» Государственный комитет Российской Федерации по статистике преобразован в Федеральную службу государственной статистики, с передачей его функций по принятию нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности Министерству экономического развития и торговли Российской Федерации.
 Указом президента Российской Федерации от 20 мая 2004 № 649 «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти» установлено, что руководство Федеральной службой государственной статистики осуществляет Правительство Российской Федерации.
 Указом президента Российской Федерации от 12 мая 2008 № 724 «Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти» Росстат передан в ведение Министерства экономического развития Российской Федерации.
 Указом президента Российской Федерации от 21 мая 2012 № 636 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» Росстат передан в ведение Правительства Российской Федерации.
 Указом президента Российской Федерации от 3 апреля 2017 № 141 «О некоторых вопросах совершенствования государственного управления в сфере официального статистического учёта» Росстат передан в ведение Министерства экономического развития Российской Федерации.

Деятельность Росстата 
Главной задачей Федеральной службы государственной статистики является удовлетворение потребностей органов власти и управления, СМИ, населения, научной общественности, коммерческих организаций и предпринимателей, международных организаций в полной, разнообразной и объективной статистической информации.

Основные функции Росстата:
 представление в установленном порядке официальной статистической информации гражданам, президенту Российской Федерации, Правительству Российской Федерации, Федеральному Собранию Российской Федерации, органам государственной власти, средствам массовой информации, другим организациям, в том числе международным;
 разработка проектов нормативных правовых актов в сфере официального статистического учёта;
 разработка и утверждение официальной статистической методологии для проведения федеральных статистических наблюдений и формирования официальной статистической информации, обеспечение соответствия указанной методологии международным стандартам и принципам официальной статистики;
 утверждение форм федерального статистического наблюдения и указаний по их заполнению по представлению субъектов официального статистического учёта, если иное не установлено федеральными законами;
 координация деятельности в сфере официального статистического учёта при разработке федерального плана статистических работ, подготовке предложений по его актуализации, составлении национальных счетов, а также при утверждении форм федерального статистического наблюдения и указаний по их заполнению;
 подготовка, проведения и подведения итогов Всероссийской переписи населения, Всероссийской сельскохозяйственной переписи, а также их методологического обеспечения;
 подготовка, методологическое обеспечение, проведение федеральных статистических наблюдений в установленной сфере деятельности и обработки данных, полученных в результате этих наблюдений, для формирования официальной статистической информации;
 разработка и ведение в установленном порядке общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной информации в установленной сфере деятельности;
 разработка и совершенствование научно-обоснованной официальной статистической методологии для проведения статистических наблюдений и формирования статистических показателей, обеспечение соответствия указанной методологии международным стандартам;
 разработка и совершенствование системы статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы;
 сбор первичных статистических данных и административных данных и формирование на их основе официальной статистической отчетности в соответствии с официальной статистической методологией;
 развитие информационной системы государственной статистики, обеспечение её совместимости и взаимодействия с другими государственными информационными системами;
 обеспечение хранения государственных информационных ресурсов и защиты конфиденциальной и отнесенной к государственной тайне статистической информации;
 реализация обязательств Российской Федерации, вытекающих из членства в международных организациях и участия в международных договорах, осуществление международного сотрудничества в области статистики.

Росстат в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, актами Министерства экономического развития Российской Федерации.

6 сентября 2019 года была утверждена стратегия развития Росстата и системы государственной статистики Российской Федерации до 2024 года. В рамках этой стратегии основной акцент будет сделан на применение больших данных в статистике и на создание цифровой аналитической платформы (ЦАП) Росстата.

Международная деятельность 
Согласно международным договорам и соглашениям Российской Федерации и Федеральной службы государственной статистики Росстат обеспечивает международные обязательства в области официальной статистики. В частности, основополагающие принципы официальной статистики ООН:
 значимость, объективность и общедоступность;
 профессиональные стандарты, научные принципы и профессиональная этика;
 подотчётность и прозрачность;
 предотвращение неправильного использования;
 источники официальной статистики выбираются с учётом соображений качества, оперативности, издержек и бремени, ложащегося на респондентов;
 конфиденциальность;
 законодательство;
 национальная координация;
 использование международных стандартов;
 международное сотрудничество.

Росстат участвует в мероприятиях функциональных и региональных комиссий, специализированных учреждений ООН, Комитета по статистике ОЭСР, межгосударственном объединении БРИКС, межправительственных комиссиях и взаимодействует в двустороннем формате с национальными статистическими службами.
Кроме того, Росстат сотрудничает с Евростатом, Евразийской экономической комиссией, Статистическим комитетом СНГ, Постоянным комитетом союзного государства, а также со специализированными учреждениями (ВОЗ, МВФ, МОТ, ФАО, ЮНЕСКО, ЮНИДО, Группа Всемирного банка), программами и фондами (ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНФПА) системы ООН.

Руководители Росстата 
 Павел Фёдорович Гужвин, председатель Госкомстата России (1991—1993)
 Юрий Алексеевич Юрков, председатель Госкомстата России (1993—1998)
 Владимир Леонидович Соколин, председатель Госкомстата, руководитель Росстата (1998—2009)
 Александр Евгеньевич Суринов, руководитель Росстата (2009—2018)
 Павел Викторович Малков, руководитель Росстата (24 декабря 2018 — 10 мая 2022)
 Сергей Сергеевич Галкин, руководитель Росстата (с 11 мая 2022)

Центральный аппарат 
 Административное управление
 Управление информационных ресурсов и технологий
 Управление национальных счётов
 Управление организации проведения переписей и сплошных обследований
 Управление организации статистического наблюдения и контроля
 Управление развития имущественного комплекса
 Управление сводных статистических работ и общественных связей
 Управление статистики зарубежных стран и международного сотрудничества
 Управление статистики затрат и выпуска
 Управление статистики населения и здравоохранения
 Управление статистики предприятий
 Управление статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды
 Управление статистики строительства, инвестиций и жилищно-коммунального хозяйства
 Управление статистики торговли и услуг
 Управление статистики труда, науки, образования и культуры
 Управление статистики уровня жизни населения и обследований домашних хозяйств
 Управление статистики цен и финансов
 Финансово-экономическое управление
 Отдел по защите государственной тайны

Проекты 
 Социально-демографическое обследование (микроперепись населения, 1994)
 Пробная перепись населения (1997) — за два года до переписи 1999 года, впоследствии перенесённой на 2002 год.
 Пробная перепись населения (2000) — после переноса переписи населения на 2002 год.
 Всероссийская перепись населения (2002)
 Всероссийская сельскохозяйственная перепись (2006)
 Всероссийская перепись населения (2010)
 Пробная перепись населения (2008)
 Сплошное статистическое наблюдение за деятельностью малого и среднего бизнеса (2010)
 Перепись населения в Крымском федеральном округе со 100-процентным охватом населения (2014)
 Социально-демографическое обследование (микроперепись населения, 2015)
 Сплошное статистическое наблюдение за деятельностью малого и среднего бизнеса (2010)
 Всероссийская сельскохозяйственная перепись (2016)
 Федеральное статистическое наблюдение за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) для разработки базовых таблиц «затраты-выпуск» (2016)
 Пробная перепись населения (2018)
 Федеральное статистическое наблюдение
 Всероссийская перепись населения (2020)
 Сплошное статистическое наблюдение за деятельностью малого и среднего бизнеса (2020)
 Федеральное статистическое наблюдение за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) для разработки базовых таблиц «затраты-выпуск» (2021)

Издания

Статистические сборники 
 Российский статистический ежегодник (на русском и английском языках)
 Россия в цифрах
 Регионы России. Социально экономические показатели
 Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации
 Один раз в два года издаются:
 Национальные счета России
 Инвестиции в России
 Промышленное производство в России
 Сельское хозяйство в России
 Транспорт в России
 Строительство в России
 Платное обслуживание населения в России
 Торговля в России
 Жилищное хозяйство в России
 Финансы России
 Цены в России
 Малое и среднее предпринимательство в России
 Охрана окружающей среды в России
 Демографический ежегодник России (на русском и английском языках)
 Труд и занятость в России
 Рабочая сила, занятость и безработица в России
 Женщины и мужчины России
 Социальное положение и уровень жизни населения России
 Здравоохранение в России
 Регионы России. основные социально экономические показатели городов
 Россия и страны мира
 Беларусь и Россия
 Россия и страны-члены Европейского союза

Периодические издания 
 Информация о социально-экономическом положении России (ежемесячно на 12-14 рабочий день)
 Социально-экономическое положение России (ежемесячно на 19-22 рабочий день)
 Краткосрочные экономические показатели Российской Федерации (на русском и английском языках, ежемесячно на 22-23 рабочий день)
 Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации (ежемесячно на 19-22 рабочий день)
 Социально-экономического положение федеральных округов (ежеквартально на 35 рабочий день)
 Статистическое обозрение (журнал на русском и английском языках, два раза в год)
 Срочные информации и справки по актуальным вопросам (ежедневно по графику)

Ведомственные награды 
 Медаль «За заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года» — ведомственная медаль Федеральной службы государственной статистики, учреждённая приказом Росстата № 123 от 16 августа 2006 года.
 Медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года» — ведомственная медаль Федеральной службы государственной статистики, учреждённая приказом Росстата № 345 от 08 октября 2010 года.

До 7 сентября 2010 года государственной наградой являлась Медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» (учреждена Указом Президента Российской Федерации от 14 октября 2002 года № 1151).

См. также 
 Бюро переписи населения США — один из статистических органов США
 Евростат — статистическая служба Европейского союза

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Постановление Правительства РФ о Федеральной службе государственной статистики
 Территориальные органы Росстата
 Издания Росстата

Федеральные службы России
Статистика в России
Организации, основанные в 1991 году
Россия